Piski steht für:
 Powiat Piski, Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Piski (Czerwin), Ort in der Gemeinde Czerwin, Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Piski, ungarischer Name der rumänischen Stadt Simeria in Siebenbürgen